Itapirapuã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapirapuã (ort), Goiás, 
 Itapirapuã (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar